Owen Island kan syfta på:

Geografi

Antarktis

 Owen Island, Antarktis,

Australien 

 Owen Island (ö i Australien),

Caymanöarna 

 Owen Island (ö i Caymanöarna), 

Robotskapade Australienförgreningar